Cabana — tipo de construção

Topónimos

Municípios da Espanha 
Cabanas (Galiza) — da província da Corunha
Cabanes (Catalunha) — da província de Girona

Portugal 
Cabanas de Viriato — freguesia do concelho de Carregal do Sal
Cabanas de Torres — antiga freguesia do concelho de Alenquer
Cabanas (Quinta do Anjo) — aldeia do concelho de Palmela
Cabanas do Chão — aldeia do concelho de Alenquer
Cabanas de Tavira — vila e antiga freguesia
Ilha de Cabanas — ilha em Cabanas de Tavira
Praia de Cabanas de Tavira

Desambiguações de topônimos